Lubień (gromada w powiecie myślenickim)
 Lubień (gromada w powiecie piotrkowskim)
 Lubień (gromada w powiecie włocławskim)
 Lubień (gromada w powiecie włodawskim)

także:
 Lubień Dolny (gromada) (powiat łobeski)